Rukundo ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Rukundo (* 1964), ruandischer Sitzvolleyballspieler
 Onésime Rukundo (* 1999), burundischer Fußballtorwart
 Patrick Rukundo (* 1990), ruandischer Schwimmer
 Sam Rukundo (* 1980), ugandischer Boxer
 Sylvain Rukundo (* 1988), ruandischer Leichtathlet